Евгений Зотов:
 Зотов, Евгений Васильевич (1902—1967) — советский художник-авангардист.
 Зотов, Евгений Николаевич (1918—1999) — первый секретарь Грозненского горкома партии.
 Евгений Зотов— псевдоним художника Ивана Мясоедова.